|}

Die Bahnstrecke Szerencs-Hidasnémeti ist eine ungarische Bahnstrecke im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén. Sie führt auf einer Länge von 51 Kilometern von Szerencs über Abaújszántó an die ungarisch-slowakische Grenze nach Hidasnémeti.

Geschichte 
Die Strecke wurde am 30. September 1909 eröffnet. Der Personenverkehr auf dem Abschnitt von Abaújszántó nach Hidasnémeti wurde zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2009 eingestellt, jedoch am 12. Dezember 2010 wieder aufgenommen.

Verlauf 

Die Strecke beginnt in Szerencs an der Hauptstrecke Debrecen–Miskolc und führt in nordöstlicher Richtung zunächst nach Mád, bevor sie über Tállya bis Abaújszántó nach Nordwesten verläuft. Von dort führt sie über Vilmány und Gönc nach Norden, wo sie kurz vor Erreichen des Grenzbahnhofes Hidasnémeti den Fluss Hernád überquert.

Betrieb 
Zwischen Szerencs und Abaújszántó verkehren neun Zugpaare, zwischen Abaújszántó und Hidasnémeti fünf. Dabei kommen tschechoslowakische Dieseltriebwagen der Baureihe Bzmot zum Einsatz, die bis Abaújszántó doppelt und bis Hidasnémeti einfach verkehren.

Einzelnachweise

Weblinks 
 MÁV-Fahrplan der Kursbuchstrecke 98 Szerencs–Hidasnémeti (2023) (PDF; 88 kB)
 
 Bilder der Betriebsstellen auf vasutallomasok.hu

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke SzerencsHidasnemeti
Bahnstrecke SzerencsHidasnemeti